Mario Alberti (1884-1939), economista italiano
Mario Alberti (1965), fumettista italiano